Рая:
 Рая — распространённая краткая форма женского имени Раиса.
 РАЯ — русский алгоритмический язык.
 Рая — деревня в уезде Вильяндимаа, Эстония.
 Рая — деревня в уезде Йыгевамаа, Эстония.
 Рая, Аллар (род. 1983) — эстонский гребец.
 Рая, Андрес (род. 1982) — эстонский легкоатлет.

См. также 
 Райя (значения)